Владимир Костенко:
 Костенко, Владимир Семёнович (1937—1990) — советский кинорежиссер, сценарист, кандидат философских наук.
 Костенко, Владимир Полиевктович (1881—1956) — российский инженер-кораблестроитель, один из организаторов судостроения в СССР.